Ма́лые Мая́чки — село в Прохоровском районе Белгородской области России. Административный центр Маломаяченского сельского поселения.

Расположено на севере области, неподалёку от истоков реки Псёл.

История 
В июле 1943 года в районе Прохоровки произошло самое крупное встречное танковое сражение Второй мировой войны (Сражение под Прохоровкой, с обеих сторон участвовало свыше 1200 единиц танков и самоходных орудий).

Население

Экономика 

 Молочно-товарный комплекс

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельского поселения

Населённые пункты Прохоровского района